Minniti ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Minniti (* 1954), italienischer Schauspieler (Conrad Nichols)
 Marco Minniti (* 1956), italienischer Politiker 
 Mario Minniti (1577–1640), italienischer Maler
 Mauro Minniti (* 1963), italienischer Politiker 
 Tito Minniti (* 1909), italienischer Pilot und Leutnant der Luftwaffe, Namensgeber des Flughafens von Reggio di Calabria

Siehe auch:

 Minitti